Minkowski es un apellido que se puede referir a las siguientes personas:

 Hermann Minkowski (1864 - 1909), matemático alemán, de origen judío ruso;
 Oskar Minkowski (1858 - 1931), médico alemán, conocido por su investigación de la diabetes, hermano de Hermann Minkowski,
 Rudolph Minkowski (1895 - 1976), astrofísico alemán, nacionalizado norteamericano, hijo de Oskar Minkowski;
 Eugène Minkowski (1885 - 1972), psiquiatra francés;
 Alexandre Minkowski (1915 - 2003), médico pediatra francés (hijo de Eugène Minkowski).
 Marc Minkowski (nacido en 1962), director de orquesta francés (hijo de Alexandre Minkowski).